Gastone Moschin – attore italiano
 Gianmarco Moschin – taekwondoka italiano
 Simone Moschin – calciatore italiano, portiere

Pagine correlate 
 Col Moschin